KL kan voor meerdere begrippen staan:

 KL:
 in de IATA-code: KLM Royal Dutch Airlines
bij de strijdkrachten: Koninklijke Landmacht
de hoofdstad van Maleisië: Kuala Lumpur
kl:
als inhoudsmaat: kiloliter
in recepten: afkorting voor koffielepel